Иштван Юхас (; 17 июля 1945, Будапешт) — венгерский футболист, играл на позиции полузащитника.

Большую часть карьеры выступал за клуб «Ференцварош», а также национальную сборную Венгрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1963 году выступлениями за клуб «Ференцварош», в котором провел четырнадцать сезонов, приняв участие в 302 матчах национального первенства Венгрии. Большинство времени, проведенного в составе «Ференцвароша», был основным игроком команды. В её составе пять раз становился чемпионом Венгрии в сезонах 1964, 1967, 1968 и 1975/76, а также трижды выигрывал Кубок Венгрии — в 1972, 1974 и 1976 годах. Кроме того Юхас с командой дважды достигал финала Кубка ярмарок. В 1965 году в решающем матче венгры победили «Ювентус» 1:0, а в 1968 году уступили «Лидс Юнайтед» (0:1, 0:0). Впоследствии, в 1975 году, команда с Иштваном третий раз пробилась в финал Еврокубка — в этот раз до финала Кубка кубков, где команда была повержена киевским «Динамо» 0:3.

Завершил профессиональную игровую карьеру в американском клубе «Сан-Диего Сокерз», за который играл в Североамериканской футбольной лиге (NASL) до конца своей карьеры в 1979 году.

Выступления за сборную 
В 1969 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии.

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, получив титул олимпийского чемпиона, а также чемпионата Европы 1972 года в Бельгии, где Юхас сыграл в обоих матчах сборной на турнире, а команда заняла последнее 4 место.

Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провел в форме главной команды страны 23 матча, забив 1 гол.

Достижения 
 Чемпион Венгрии: (5): 1963, 1964, 1967, 1968, 1976
 Обладатель Кубка Венгрии (3): 1972, 1974, 1976
 Обладатель Кубка ярмарок (1): 1965
 Финалист Кубка Кубков УЕФА (1): 1975
 Финалист Кубка ярмарок (1): 1968
 Олимпийский чемпион 1968

Примечания

Ссылка 
 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года